La Copa de Campeones de Europa 1986-87 fue la edición número 32 en la historia de la competición. Se disputó entre octubre de 1986 y mayo de 1987, con la participación inicial de 31 equipos, todos ellos campeones de sus respectivas federaciones nacionales.

La final, a partido único, tuvo lugar el 27 de mayo de 1987 en el Praterstadion de Viena, en Austria, y en ella se enfrentaron el FC Porto y el Bayern Múnich. Venció el equipo portugués por 2-1 en un partido en que los alemanes eran favoritos. Este partido se recuerda por el excelente gol de tacón del argelino Rabah Madjer que sirvió para empatar el partido e iniciar la remontada del cuadro portugués.

El campeón de la liga inglesa, el Liverpool, no participó en esta edición por la Tragedia de Heysel.

Rondas siguientes

Final

Máximos goleadores
Tabla de máximos goleadores de la Copa de Europa 1986–87:

Notas 

</center>

Temporadas de la Liga de Campeones de la UEFA
Copa de Campeones de la UEFA
Copa de Campeones de la UEFA